Bishop Hill oder Bishop Hills steht für folgende geographischen Objekte:

in Großbritannien:
 Bishop Hill (Berg), Berg der Lomond Hills in Fife, Schottland
 Bishop’s Hill Wood, Naturschutzgebiet bei Wickwar, South Gloucestershire, England

in den Vereinigten Staaten:
 Bishop Hill (Illinois), Dorf im Henry County (Illinois)
 Bishop Hill (Maine), Erhebung in Maine
 Bishop Hill (Maryland), Erhebung in Maryland
 Bishop Hill (New York), Erhebung in New York
 Bishop Hill (Vermont), Erhebung in Vermont
 Bishop Hills (Texas), Ort bei Amarillo (Texas)
 Bishop Hill Historic District, in Bishop Hill, Illinois NRHP ID-Nr. 70000244

Siehe auch:
 Bishophill, Stadtteil von York, England